Portilla, apellido.
 Portilla, concejo español del municipio de Zambrana de la provincia de Álava (País Vasco).
 Portilla, localidad española del municipio de Bozoó de la provincia de Burgos (Castilla y León).
 Portilla, municipio español de la provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha).
 Portilla, apertura lateral de un barco.